Die Spielzeit 2011/12 war die 19. reguläre Austragung der zweithöchsten tschechischen Eishockey-Liga, der 1. česká hokejová liga. Meister der 1. liga wurden die Piráti Chomutov, die sich damit für die Liga-Relegation qualifizierten.

Modus 
In 52 Spielen der Hauptrunde spielten alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hatte damit 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizierten sich für die Playoffs, während die verbliebenen sechs Mannschaften in den Playouts die zwei Teilnehmer an der Relegation ausspielten.

Die Playoffs wurden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die zwei letzten Mannschaften der Playouts spielten eine Liga-Relegation gegen die drei Staffelsieger der 2. Liga. Die zwei besten Teams der Relegation qualifizierten sich für die 1. Liga der folgenden Spielzeit.

Teilnehmer

Hauptrunde

Playoffs

Turnierbaum

Abstiegsrunde

1.liga-Relegation 
In der Relegation zwischen 1. liga und 2. liga trafen die beiden Letztplatzierten der Abstiegsrunde auf die Gewinner der drei Staffeln der 2. liga. Dabei setzten sich die Clubs der 1. liga durch, so dass es keinen Auf- und Absteiger gab.

Weblinks 
 Tschechisches Eishockeyportal

Eishockeysaison 2011/12
1. Liga 2011